Соколовићи могу да буду:

 Соколовић, српско презиме, множина Соколовићи

или

 Соколовићи (Соколац), насеље у општина Соколац, Република Српска, БиХ 
 Соколовићи (Рудо), насеље у општина Рудо, Република Српска, БиХ 
 Соколовићи (Топуско), насеље у општини Топуско, Кордун, Република Хрватска
 Соколовићи (Илиџа), насеље у општини Илиџа, Федерација БиХ

Види још 
 Соко (вишезначна одредница)